Влади́мир Андриа́нов:
 Андрианов, Владимир Владимирович (1905—1997) — разведчик и военачальник, полковник.
 Андрианов, Владимир Илларионович (1885—1919) — эсер, делегат Всероссийского Учредительного собрания.
 Андрианов, Владимир Леонидович (1929—2013) — советский детский хирург.
 Андрианов, Владимир Николаевич (1913—1978) — советский украинский партийный и государственный деятель
 Андрианов, Владимир Павлович (1906—1985) — советский театральный актёр и режиссёр, народный артист СССР.
 Андрианов, Владимир Семёнович (1926—2020) — советский военный журналист и поэт.